Lagdeling eller stratifikation har flere betydninger eller specialiseringer:
 Stratifikation (social)
 Stratifikation (vand)
 Stratifikation (meteorologi)
 Stratifikation (geologi)
 Stratifikation (histologi)
 Stratifikation (arkæologi)
 Stratifikation (matematik)
 Stratifikation (musik)
 Stratifikation (botanik)

Se også 
 Partition